Condado, signifie « comté » en portugais et peut désigner :

Condado, municipalité située dans l'État de la Paraïba
 Condado, municipalité située dans l'État du Pernambouc

El Condado, comarque dans la province andalouse de Huelva. 
 El Condado (Jaén),  comarque dans la province de Jaén.

Homonymie de toponyme